Andrew J. Noymer (* 4. November 1971) ist ein US-amerikanischer Soziologe und Astronom.

Im Jahre 1988 entdeckte er am Siding-Spring-Observatorium in der Nähe von Coonabarabran in Australien insgesamt sieben Asteroiden.

Der Asteroid (4956) Noymer wurde am 4. November 1991 anlässlich seines 20. Geburtstags nach ihm benannt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Soziologe (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
US-Amerikaner
Geboren 1971
Mann